Горфи́нкель (Гурфинкель, Горфункель, Гарфинкель, Гарфункель) — еврейская фамилия.

 Горфинкель, Борис Исаакович (1927—2014) — советский и российский учёный, профессор, доктор технических наук.
 Горфинкель, Даниил Михайлович (1889—1966) — русский поэт и переводчик, редактор.
 Горфинкель, Израиль Шмерович (1910—2006) — советский экономист.
 Горфинкель, Лейб (Лев) (1896—1976) — литовский и израильский адвокат, журналист и политический деятель.